О́рднунг () — в немецком языке многозначное слово ordnung обозначает в том числе «церковный порядок», «дисциплина», «правило», «урегулирование», «организация», «система»; из немецкого это слово было заимствовано в английский и в другие языки.

 Ordnung muss sein — немецкая пословица «Должен быть порядок».
 Орднунг (амиши) — религиозные правила жизни, принятые у амишей и меннонитов старых порядков.
 Орднунг, Эмиль — чехословацкий гребец.